Völkermarkt (district)
 Völkermarkt (stad)